Сеник — українське прізвище.

Відомі носії 

 Сеник Віталій ( 1966)  — православний священик.
 Сеник Ірина Михайлівна (1926 — 2009) — українська поетеса, дисидент.
 Сеник Корнило (1862 — ?) — греко-католицький священик, москвофіл, посол до Галицького сейму.
 Сеник Любомир Тадейович (1930—2021) — український літературознавець та громадський діяч.
 Сеник Микита Олегович ( 1990) — український легкоатлет-параолімпієць.
 Сеник Микола Степанович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сеник Мирослав Петрович ( 1957) — український політик, голова Львівської обласної ради.
 Сеник Олексій Ілліч (1909 — 1968) — український письменник.
 Сеник Олексій Леонідович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня .
 Сеник Омелян (1891 — 1941) — член Української військової організації.
 Сеник Роман Федорович (1968 — 2014) — Герой України, загиблий учасник Євромайдану.
 Сеник Тарас Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сеник Сергій Сергійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Топонім 
 Сеник — поселення в общині Брда, Регіон Горишка, Словенія.
 Сеник — поселення в общині Светий Томаж, Подравський регіон‎, Словенія.

Див. також 
 Сенник — село в Габровській області Болгарії.
 Сінник (значення)

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ик